Las Ferias y fiestas de octubre, se celebran el primer fin de semana de dicho mes, en el municipio salmantino de Santibáñez de Béjar, en honor a la patrona de la villa, la Virgen de Valparaíso. Son días de fiesta y ferias para los jóvenes del pueblo, siendo una de las fiestas más concurridas de la comarca solo superándola Guijuelo. Son 5 días: Lunes, Martes, Viernes, Sábados y Domingos. Las actividades que se realizan en las ferias son abundantes y variadas para un municipio tan pequeño. Encontramos actividades como; Colchonetas, Camas elásticas, Piscina de bolas, Futbolines gigantes, La barca (atracción que se desplaza de arriba, hacia abajo), el anti-gravedad, varias tómbolas, coches golpeadores, etcétera.

"Viernes"
Es el día que inicio en las fiestas, por lo que este día, es el que menos actividades tiene, aunque las ferias ya están en funcionamiento. Por la tarde se celebra la presentación de peñas en la plaza. Esta noche comienza la primera orquesta.

"Sábado"
El sábado ya es un día importante en las fiestas; por la tarde, se celebra la primera procesión, que consiste en el traslado de la Virgen de la Ermita hasta la iglesia, dónde estará esa noche. La procesión está acompañada de abundante pirotecnia, autorizada porque en esta época el calor es menor, y ha habido precipitaciones.

Acabada la procesión se hace una misa en la iglesia. Ya de noche, se procede a leer el pregón de fiestas, la coronación de reina y las damas de fiestas. Por último, el chupinazo festivo que da comienzo oficialmente a las ferias y fiestas. Este día el municipio se llena de jóvenes del municipio y de fuera, sobre todo de Guijuelo, Piedrahíta y pueblos colindantes. A medianoche, comienza la verbena en el salón del municipio.

"Domingo"

Este día es también bastante importante. Por la mañana se celebra la misa con seguida procesión, la segunda y última. La virgen se traslada de la iglesia hasta su lugar de origen, la Ermita de Valparaíso, a 1 km de la iglesia parroquial. Por la tarde, se celebra una corrida de toros en la plaza, con unos 4 toros y respectivos toreros y recortadores. Por la noche, se celebra la tercera verabena.

"Lunes"
El Lunes es el día más importante, los vecinos del municipio se trasladan a la Ermita para hacer la subasta de la virgen. El dinero que se recauda es para el mantenimiento de la virgen, del siglo XII, y para mantener la Ermita y la iglesia. Esta misma tarde, regresan más feriantes, con tren turístico por el pueblo, toros mecánicos, etc. Por la noche se celebra la cuarta verbena.

"Martes"
Es un día de despedida de fiestas, y tan solo se dan dulces de la zona en la plaza mayor para los vecinos. Las ferias terminan esta misma tarde después de 6 días. Por la noche, se celebra la quinta verbena y la despedida de fiestas hasta el próximo año.

Santibáñez de Béjar
Fiestas de la provincia de Salamanca
Exposiciones y ferias de España